KBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kribi (Camerun)